Hrvatska:
 Dobra Voda (Benkovac), gradsko naselje Benkovca
 Dobra Voda (Čaglin), naselje u općini Čaglin
 Dobra Voda (Vukovar), lokalitet i svetište u blizini Vukovara

BiH:
 Dobra Voda (Modriča, BiH), naselje u općini Modriča

Crna Gora:
 Dobra Voda (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar

Češka:

 Dobra Voda (Češka), naselje u Češkoj